De aanduiding Rudolf I van Habsburg kan verwijzen naar:
Rudolf I van Habsburg, graaf in het begin van de 11e eeuw uit het latere Habsburgse Huis
Rudolf I (Rooms-koning) (1218-1291), Rooms-Duits koning, tevens graaf Rudolf IV van Habsburg